Сэмюэл И. (Сэм) Митчелл — младший (; род. 2 сентября 1963, Колумбус, Джорджия) — американский баскетболист, баскетбольный тренер и спортивный комментатор. Чемпион Баскетбольной лиги Соединённых Штатов в сезоне 1986 года и КБА в сезоне 1986/87, игрок НБА на протяжении 13 сезонов с клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Индиана Пэйсерс», тренер года НБА (2007, с клубом «Торонто Рэпторс»).

Биография 
Сэм Митчелл родился в Колумбусе (Джорджия) в семье работников текстильной фабрики Сэмюэла и Бетти Митчелл. Его старший единоутробный брат Фессор Леонард, выбранный в драфте клубом НБА «Вашингтон Буллетс», в итоге не вошёл в основной состав этой команды и уехал играть в Европу. Там, в Швейцарии, местная жительница обвинила его в попытке нападения. Хотя суд оправдал Леонарда, местная пресса продолжала его травить, и в феврале 1978 года Фессор покончил с собой.

Игровая карьера 
Сэм-младший начал играть в баскетбол в школе, проявив себя достаточно хорошо, чтобы получить спортивную стипендию на учёбу в Университете Мерсера. Он провёл в этом вузе четыре года, став лучшим игроком в истории университетской сборной (1986 набранных очков, выигрыш в сезоне 1984/85 конференции Атлантик-Сан и выход в финальный турнир NCAA). В свой третий год в университете Митчелл набирал по 21,5 очка и 7,1 подбора за матч, а в заключительный — по 25 очков (774 очка за сезон) и 8,2 подбора, войдя в десятку лучших бомбардиров высшего дивизиона NCAA.

Тем не менее на этом этапе Митчелл ещё не планировал карьеры в профессиональном баскетболе. После третьего курса он подал заявление о поступлении на курсы офицеров запаса. В мае 1985 года, за семестр до окончания учёбы в университете, Митчелл был вызван в тренировочный лагерь. Через месяц, однако, он был выбран клубом «Хьюстон Рокетс» в третьем круге драфта НБА, и, поскольку государство не финансировало его учёбу в вузе, получил возможность отказаться от службы. Тем не менее в итоге в основной состав «Рокетс» Митчелл не попал, не пройдя последний отсев, и был направлен в фарм-клуб «Хьюстона» «Висконсин Флайерз», игравший в Континентальной баскетбольной ассоциации.

В свои первые 15 матчей с «Флайерз» Митчелл неизменно был лучшим бомбардиром команды, но игра во второстепенной лиге его не привлекала. Он вернулся в Университет Мерсера, чтобы окончить степень по специальному образованию. Один из профессоров помог ему устроиться учителем в школе для детей с отставанием в развитии. Через три месяца Митчелл женился.

Поскольку период школьных каникул совпадал по времени с сезоном младшей профессиональной Баскетбольной лиги Соединённых Штатов, Митчелл присоединился к одному из клубов этой лиги — «Тампа-Бей Флэш» — и завоевал с ним чемпионское звание. Осенью он вторично был приглашён в тренировочный лагерь «Рокетс», но снова не прошёл отбор. Его во второй раз отправили в «Висконсин», но после трёх игр он порвал связку голеностопного сустава. «Флайерз» обменяли форварда в другой клуб Континентальной лиги — «Тампа-Бей Триллерз», по ходу сезона переехавший в Рапид-Сити. С «Триллерз» Митчелл стал чемпионом КБА, но по окончании сезона 1986/87 клуб был распущен.

По совету бывшего товарища по команде Дона Коллинза, перебравшегося во французский «Лимож», Митчелл тоже отправился в Европу, где подписал контракт с другим французским клубом — «Монпелье». В этой команде он провёл два сезона, во второй из которых набирал в среднем по 28,5 очка за матч. По итогам этого сезона «Монпелье» пробился в Кубок Корача и предложил американцу новый контракт на два года с шестизначной зарплатой. Одновременно Митчелл получил приглашение в тренировочный лагерь клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз». Тренером «Миннесоты», только что присоединившейся к НБА, был Билл Масселман, раньше уже работавший с Митчеллом в «Триллерз».

С началом тренировочного лагеря стало ясно, что Митчелл, наряду с ветеранами Тони Кэмпбеллом и Тайроном Корбином, — лучший игрок на площадке. В итоге он начал сезон 1989/90 в стартовой пятёрке «Миннесоты» и к концу регулярного сезона набирал по 14,4 очка и 6,1 подбора за матч. Он также обычно отвечал на площадке за опеку наиболее опасных бомбардиров соперника, включая Карла Мэлоуна, Хакима Оладжьювона, Майкла Джордана и Кевина Джонсона.

«Миннесота», однако, не показывала в лиге хороших результатов. После сезона 1991/92 клуб, занявший последнее место в НБА, обменял своего лучшего игрока Пу Ричардсона и Митчелла в «Индиану» на результативных бомбардиров Чака Персона и Майкла Уильямса. В «Индиане» Митчелл тоже провёл три сезона, каждый год выходя с клубом в плей-офф, в том числе во второй и третий год — в финал конференции. В 2016 году по итогам опроса спортивных журналистов Индианаполиса имя Митчелла попало в список 50 лучших игроков за историю «Пэйсерс» (45-е место).

Митчелл вернулся в «Миннесоту» в 1995 году как неограниченно свободный агент и провёл с этим клубом ещё семь сезонов. В общей сложности за 10 лет с «Тимбервулвз» он провёл 797 игр, в которых набрал 7161 очко — по 9,5 очка за матч, а также сделал 3030 подборов. Он входит в число лидеров команды за всю её историю по количеству набранных очков, количеству попаданий с игры и подборов (в общей сложности и под чужим кольцом). Начиная с сезона 1996/97 Митчелл шесть раз подряд выходил с «Миннесотой» в плей-офф. Дважды за этот период он завершал регулярный сезон как игрок с самым низким процентом потерь мяча в НБА. В общей сложности за 13 лет в НБА Митчелл сыграл 994 матча, набирая в среднем за игру 8,7 очка, 3,7 подбора и 1,1 результативной передачи.

Дальнейшая карьера 
По окончании игровой карьеры Митчелл продолжил работу в НБА как тренер. В первые два сезона нового этапа карьеры он занимал пост помощника главного тренера в клубе «Милуоки Бакс», а затем перешёл на ту же должность в новую команду НБА «Шарлотт Бобкэтс», но уже в межсезонье 2004 года его пригласил на пост главного тренера клуб «Торонто Рэпторс», с которым Митчелл подписал контракт на три сезона. Он стал шестым главным тренером в истории канадской команды.

Уже в свой первый сезон с «Рэпторс» Митчелл начал внедрять в команде более быстрый темп игры. Хотя клуб завершил год с отрицательной разницей побед и поражений (33-49), его эффективность в атаке возросла — в сезоне 2004/5 «Торонто» набирал за игру в среднем на 14,3 очка больше, чем в предыдущем. Во второй год баланс и поражений клуба был хуже, чем в первый (27-55), но в третий «Рэпторс» совершили рывок, одержав на 20 побед больше. Это был самый значительный прогресс изо всех клубов НБА в этом сезоне, повтор рекорда клуба по количеству побед за сезон и первый за историю «Торонто» лучший результат в дивизионе. По итогам сезона «Рэпторс» впервые за свою историю вошли в четвёрку лучших клубов Восточной конференции, что обеспечивало им домашнее преимущество в первом раунде плей-офф. Голосованием спортивных журналистов США и Канады Митчелл был признан тренером года в НБА, опередив Джерри Слоуна и Эвери Джонсона. Он стал первым тренером «Рэпторс», завоевавшим этот трофей.

После этого успеха «Рэпторс» подписали с Митчеллом новый четырёхлетний контракт, сумма зарплаты по которому составляла 4 миллиона долларов США в год. Он во второй раз подряд вывел команду в плей-офф, но вскоре после начала сезона 2008/9 был уволен, когда баланс побед и поражений «Торонто» был 8-9.

После увольнения из «Торонто» Митчелл несколько лет не мог найти работу в качестве главного тренера. Он работал помощником тренера в клубе НБА «Нью-Джерси Нетс» и в «Миннесоте», а также комментатором на телевидении и радио. Наконец, осенью 2015 года в связи с болезнью главного тренера «Тимбервулвз» Флипа Сондерса, у которого был диагностирован рак, Митчелл занял его место в клубе, с которым провёл десять лет как игрок, получив под своё руководство талантливый, но очень молодой состав. Он проработал с «Миннесотой» полный год, но закончил его с разницей побед и поражений 29-53 и в апреле 2016 года был уволен.

По окончании работы с «Тимбервулвз» Митчелл тренировал баскетбольную сборную Виргинских островов, a сезон 2018/19 провёл в качестве помощника тренера сборной Мемфисского университета Пенни Хардуэя. Он расстался с университетской командой в мае 2019 года. В апреле 2020 года было сообщено, что Митчелл назначен тренером сборной команды Джи-Лиги НБА, среди игроков которой был приглашённый им в своё время в Мемфисский университет Джейлен Грин.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Торонто Рэпторс»
Тренеры «Миннесота Тимбервулвз»
Баскетбольные комментаторы